Ферганская область
 Ферганская область (Российская империя)
 Ферганская область (Узбекистан)